Безіменна — річка  в Україні, у Липовецькому  районі  Вінницької області, права притока Собу  (басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 5 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм.

Розташування 
Бере  початок на заході від Ксаверівки. Тече переважно на південний схід через Зозів і впадає у річку Соб, ліву притоку Південного Бугу.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 179 с. 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Липовецького району
Притоки Собу
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви